Сър Джон Йънг „Джеки“ Стюърт () е бивш пилот от Формула 1.

Роден е в Милтън, Шотландия на 11 юни 1939 година, в семейство което е тясно свързано с моторните спортове. Неговия баща е собственик на фирмен гараж на Ягуар. Брат му също е бил пилот, но без успехи.

Във Формула 1, Джеки Стюърт започва кариерата си като пилот на БРМ. Сключва договор с мениджъра Кен Тирел.

Става за първи път световен шампион през 1969 година с болид Матра МС 80 с двигател Косуърт. И до днешни дни Джеки Стюарт и Фернандо Алонсо с Рено са единствените пилоти печелили шампионска титла с френски болид.

Става шампион отново през 1971 и 1973 година с болид на Тирел.

През 1973 г. списание „Спорт Илюстрейт“ го обвява за „Спортсмен на годината“.

През 1990, влиза в „Международната Зала на Славата в Моторните Спортове“.

Прекратява активна състезателна дейност, през 1973 г. Става консултант във Форд Мотор Къмпани.

Голямото си завръщане във Формула 1 прави през 1997 година създавайки нов тим „Стюарт Гран При“, заедно със сина си Пол Стюърт и Форд Мотор Къмпани.

Тимът по-късно е преименуван в Ягуар (2000) като става изцяло собственост на Форд.

Резултати от Формула 1

Източници

Вижте също 
 Формула 1
 Пилоти от Формула 1
 Световен шампион във Формула 1

Британски пилоти от Формула 1